Hold Me Now (Thompson Twins); single van Thompson Twins uit 1983
Hold me now (Johnny Logan); single van Johnny Logan, winnaar van het Eurovisiesongfestival 1987
Hold Me Now (Golden Earring); single van Golden Earring uit 1994